

Patronyme 

 Hiromi Amada (1973-), combattant japonais de Kick boxing ;
 Ibrahim Amada (1990-), joueur de football malgache.

Toponyme 

 Amada-Gaza, localité de République centrafricaine.

Autres 
 Amada, fabricant japonais de machines-outils
 Curcuma amada, plante herbacée rhizomateuse
 Pátria Amada, hymne national du Mozambique